Джон Вуд (): 
 Вуд, Джон (1930—2011) — британский актёр, обладатель премии Тони.
 Вуд, Джон (род. 1964) — американский предприниматель и социальный активист.
 Вуд, Джон (1950—2013) — канадский гребец-каноист.
 Вуд, Джон (1798—1880) — американский политический деятель, губернатор Иллинойса.
 Вуд, Джон (1704—1754) — британский архитектор.
  (1880—1916) — английский футболист, нападающий.
  (1884—1959) — английский футболист, тренер сборной США (1952—1953).
 Вуд, Джон (1894—1971) — шотландский футболист, нападающий.